Порт-Хейден — город в боро Лейк-энд-Пенинсула, штат Аляска, США. 
 Порт-Хейден — государственный гражданский аэропорт, расположенный к северо-востоку от района Порт-Хейден.